Stefan Jaimy Struve (født 18. februar 1988 i Beverwijk i Holland) er en hollandsk MMA-udøver som siden 2009 har været på kontrakt med Ultimate Fighting Championship [UFC), hvor han konkurrer i vægtklassen sværvægt. Med in højde på 213 cm er han på nuværende tidspunkt den højeste kæmper i organisationen.

MMA-karriere

Tidlige karriere
Struve fik sin første og eneste amatørkamp i MMA i en alder af 16 år. Kampen endte med sejr på knockout.

17 år gammel fik han sin første professionelle MMA-kamp. Ved udgangen af 2008 havde han samlet et cv som viste 16 sejre og 2 nederlag. Kun 20 år gammel skrev han sin første kontrakt med UFC.

Kampstil
Med sine 213 cm er Struve den højeste udøver i UFC. Sammen med enorm rækkevidde, giver højden ham en klar fordel mod de fleste modstandere. Solide færdigheder indenfor grappling gør ham komfortabel på ryggen i gulvkamp. Det høje antal sejre han har sikret sig på submission er et tydelig bevis på hans solide grappling-egenskaber.

Ultimate Fighting Championship
Struve tabte sin UFC-debut-kamp mod UFC 95 til Junior dos Santos i 1. omgang, efter at dos Santos overfaldt Struve med en aggresiv serie af slag.

Struve mødte Antônio Silva den 8. maj, 2016, på UFC Fight Night: Overeem vs. Arlovski. Han vandt kampen via knockout i 1. omgang efter blot 16 sekunder efter at have fanget sin modstander med et højre sving på kæben og fulgte op med et knæspark til kroppen samt adskillige albuer mod siden af modstanderens hoved. Sejren gav Struve sin første Performance of the Night-bonus-pris.

Struve mødte Alexander Volkov den 2. september 2017 op UFC Fight Night: Volkov vs. Struve. Han tabte kampen via TKO i 3. omgang. Trods sit nederlag, blev Struve belønnet med sin anden Fight of the Night bonus-pris for kampen.

Privatliv
I oktober 2013 døde Struves far af kræft.

Mesterskaber og priser

Mixed martial arts
Ultimate Fighting Championship
Fight of the Night (2 gange)
Performance of the Night (1 gang)
Knockout of the Night (1 gang)
Submission of the Night (3 gange)
Cage Gladiators
Cage Gladiators Heavyweight Champion (1 gang)

Referencer

Eksterne henvisninger
Stefan Struve – UFC.com
Stefan Struve – Sherdog.com

MMA-udøvere fra Holland